Лотерейный билет ()ː
 Лотерейный билет — индийский фильм на языке малаялам 1970 года режиссёра А. Б. Раджа.
 Лотерейный билет — американский фильм 2010 года режиссёра Эрика Уайта.